

События 
 Консулы: Луций Октавий и Гай Аврелий Котта (два плебея); преторы: Гай Клавдий Глабр, Гай Лициний Сацердот (в Риме), Гней Корнелий Лентул Клодиан, Гней Тремеллий Скрофа, Марк Кассий Лонгин, Марк Теренций Варрон, Марк Цезий, Публий Корнелий Лентул Сура и Публий Рутилий Нуд; пропреторы: Марк Фонтей (в Трансальпийской Галлии), Марк Юний Юнк (в Азии) и Секст Педуцей (на Сицилии); эдилы: Гай Юний и Квинт Гортензий Гортал; народный трибун: Квинт Опимий; квесторы: Гай Урбиний (Панапион, в Дальней Испании), Марк Туллий Цицерон, Публий Автроний Пет и Публий Корнелий Лентул Марцеллин; проквесторы: Гай Меммий (в Ближней Испании), Квинт Помпей Вифиник (в Вифинии) и  (в Ближней Испании); монетные триумвиры: Гай Эгнаций Максим, Гней Корнелий Лентул Марцеллин и Луций Фарзулей Мензор.
 Победа Сертория над римскими полководцами. Метелл покинул Испанию, его сменил во главе войск Помпей. Основание Помпеем Памплоны.
 Поездка Цезаря на остров Родос за изучением искусства красноречия у Аполлония Молона. У острова Фармакуссы он захвачен в плен пиратами. Выкуп. Цезарь снарядил корабли в Милете и выступил против пиратов. Сражение с пиратами и их казнь.
 Проконсул Македонии Гай Скрибоний Курион совершил поход на территорию Мёзии, где одержал победу над местными племенами и первым из римлян достиг Дуная.
 Хунну нанесли серьёзное поражение усуням.

Скончались 
 Гай Меммий (род. ок. 105 до н. э.), квестор 76 и проквестор 75 годов до н. э., легат в войске Помпея. Погиб в сражении под Сегонтией, воюя с серторианцами;
 Гай (или Публий) Анний Азелл, сенатор, имущество которого пытался продать Гай Веррес, будучи претором-десигнатом.

Примечания

См. также